Теабо има више значења:

 Општина Теабо (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Теабо (Теабо, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику